Apnenik je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Apnenik, občina Šentjernej
 Apnenik pri Boštanju, občina Sevnica
 Apnenik pri Velikem Trnu, občina Krško

Naselja v Sloveniji